Humblot est un nom de famille français d'origine prusse attesté dans les fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, (an 627) qui a ensuite été latinisé en Honoberhtus (an 949) attesté au Cartulaire de l'abbaye de Saint Père de Chartres, puis en sa forme contractée « Humbelot » (1600) et Humblot (1680) dérivé du nom  composé de hunn qui signifie « ours » et bolt qui signifie « brillant, célèbre, audacieux ».  

Le nom est peu porté selon l'Insee (une branche est originaire de la région Grand Est) dont les origines se situent en Champagne (Haute-Marne), Lorraine (Vosges), et une seconde branche en région Bourgogne-Franche-Comté (Haute-Saône) et dans le Rhône (Villefranche-sur-Saône). Avant le XVIII siècle, le nom avait des branches non éteinte originaire de Berlin en Allemagne.

Il peut désigner :

Patronymes
 Jean-Baptiste Humblot (1734-1809), négociant, élu député, homme politique français ;
 Arnould Humblot-Conté (1776–1845), homme politique français, anobli, famille descendante de l'inventeur du crayon de papier Conté, famille descendante d'Hugues Capet par ligne maternelle ;
 Nicolas Laurens-Humblot (1788–1853), député-maire et homme politique français ;
 Edmond Humblot né Félix Humblot (1830-1899), Officier de la légion d'honneur. Ingénieur des ponts et chaussées et homme politique français ;
 Léon Humblot (1852-1914), botaniste et naturaliste français ;
 Émile Humblot né Joseph Humblot (1862-1931), Officier de l'Ordre national du mérite. Peintre, élu sénateur, homme politique français, médaille d'or des artistes ;
 Anna Humblot dite Madame Emile Humblot (1874-1968), artiste-peintre, aquafortiste et décoratrice française, épouse d’Émile Humblot ;
 Albert Humblot (1881-1962), Grand Officier de la Légion d'Honneur. Général d'armée français, il joua un rôle prééminent dans l’action de la France libre ;
 Robert Humblot dit Bob (1907-1962), Chevalier d'académie. Artiste-peintre et illustrateur de romans français ;
 Marcelle Humblot (1914-1988), championne française de natation ;
 Pierre Humblot dit Fred Kassak, dit Jean Céric, dit Pierre Civry (1928-2018), scénariste et romancier français, lauréat du Grand Prix de littérature policière et du Prix Mystère de la critique française, plus connu sous le pseudonyme de Fred Kassak (Kassak étant le nom de jeune fille de sa mère) choisi par son éditeur ;
 Jean-Pierre Humblot (1940-2003), personnalité française de Nancy, assassiné pour des motifs homophobes et transphobes ;

Autres
 La rue Humblot est située dans le  arrondissement de Paris.
 Le Souimanga de Humblot (Cinnyris humbloti) est une espèce de passereaux de la famille des Nectariniidae, il habite les forêts humides tropicales et subtropicales.
 Héron de Humblot (Ardea humbloti) est une espèce d'oiseaux de la famille des Ardeidae sur l'île de Madagascar.
 Humblotia, est un oiseau n'ayant qu'une seule espèce, le gobemouche des Comores.
 Cymbidium humblotii Rolfe, l'orchydée humblot rolfe est une orchidée cymbidium épiphyte de grosse taille que l'on trouve le long des rivières, du niveau de la mer jusque  d'altitude.
 La Vanilla humblotii, la vanille de Humblot est une espèce d'orchidée endémique de Madagascar et de l'île de Grande Comore et de Mayotte et au large de l'Afrique dans l'océan Indien.

 Le Château de la Ferté situé à Saint-Ambreuil, est une propriété privée appartenant aux descendants du député Jean-Baptiste Humblot depuis 1793.

Articles connexes 
 Famille noble de Lorraine
 Familles subsistantes de la noblesse française

Notes et références 

Patronyme français